Лебяжьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лебяжьевское сельское поселение — входит в Серышевский район
 Лебяжьевское сельское поселение — входит в Уваровский район